Lipinski bzw. Lipiński ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Lipiński (* 1956), polnischer Politiker
 Alfred von Rosenberg-Lipinski (1904–1986), deutscher Politiker, siehe: Alfred von Rosenberg (Politiker)
 Anatoli Lipinski (* 1959), russischer Konteradmiral
 Ann Marie Lipinski (* 1956), US-amerikanische Journalistin
 Barbara Irina von Wnuk-Lipiński (* 1976), CDU-Bundesvorstandsmitglied 2002–2006
 Bill Lipinski (* 1937), US-amerikanischer Politiker
 Charlotte von Pazatka Lipinski (1878–1969), deutsche Theaterschauspielerin
 Dan Lipinski (* 1966), US-amerikanischer Politiker
 Edmund Wnuk-Lipiński (1944–2015), polnischer Soziologe und Science-Fiction-Autor

 Jerzy Lipiński (1908–2000), polnischer Radrennfahrer

 Karol Lipiński (1790–1861), polnischer Violinist, Komponist und Operndirigent
 Paul Lipinski (1884–1959), deutscher Bühnen- und Filmschauspieler
 Richard Lipinski (1867–1936), deutscher Gewerkschafter, Politiker und Schriftsteller
 Rudi Lipinski (1920–2002), deutscher Heimatforscher und Stadtchronist Wittenbergs
 Tara Lipinski (* 1982), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Thorsten Lipinski (* 1969), deutscher Fantasy- und SF-Autor
 Viktor von Rosenberg-Lipinski (1862–1946), deutscher General

Siehe auch:

 Lipinskis rule of five als Faustregel der Medizinischen Chemie
 Lipinsky
 Lipinki